Региональный интернет-регистратор () — организация, занимающаяся вопросами адресации и маршрутизации в сети Интернет.

Региональные регистраторы занимаются технической стороной функционирования Интернета: выделением IP-адресов, номеров автономных систем, регистрацией обратных зон DNS и другими техническими проектами. Часто региональные регистраторы занимаются статистическим анализом сетей, мониторингом точек обмена трафиком и поддержкой корневых зон DNS.

Статус RIR присваивается ICANN. Все RIR являются организациями, существующими на взносы своих членов. IANA делегирует RIR большие объёмы Интернет-ресурсов, которые RIR переделегируют своим членам в соответствии со своими правилами.

Все RIR коллективно образуют NRO (), созданную для представления интересов RIR и глобального взаимодействия.

На данный момент существуют пять RIR:
 American Registry for Internet Numbers (ARIN) — для Северной Америки;
 RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) — для Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии;
 Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC) — для Азии и Тихоокеанского региона;
 Latin American and Caribbean Network Information Centre (LACNIC) — для Латинской Америки и Карибского региона;
 African Network Information Centre (AfriNIC) — для Африки и региона Индийского океана.

См. также 
 Национальный домен верхнего уровня
 Управление интернетом
 Локальный интернет-регистратор
 Национальный интернет-регистратор

Примечания 

 
Интернет